NGC 2951-1, een elliptisch sterrenstelsel in het sterrenbeeld Waterslang
 NGC 2951-2, een elliptisch sterrenstelsel in het sterrenbeeld Waterslang